Slovo Banzai má více významů:

 Banzai (pokřik)
 Útok banzaj – způsob pěchotního útoku Japonců za druhé světové války
 Banzai – město v Číně
 Banzai (Lví král) – mluvící hyena, záporná fiktivní postava ve filmu Lví král a Lví král 3: Hakuna Matata
 Operace Banzaj – francouzská filmová komedie (režie Claude Zidi, 1983, originální název Banzaï)